Воронюк Володимир Анатолійович
 Воронюк Володимир Михайлович
 Воронюк Володимир Дмитрович